Darjeeling (českou transkripcí Dárdžiling) má více významů:

v geografii
 Dárdžiling (město) – indické město ležící v Západním Bengálsku nedaleko hranice se Sikkimem
 Dárdžiling (oblast) – samosprávný celek Indie v Severním Bengálsku

v kultuře
 Dárdžiling (železnice) – Himalayská železniční dráha v Indii v Severním Bengálsku
 Darjeeling (čaj) – čaj produkovaný v Dárdžilingu
 Darjeeling s ručením omezeným – film Wese Andersona z roku 2007